

Cinema
Gone - Passaggio per l'inferno (Gone) – film del 2007 diretto da Ringan Ledwidge
Gone – film del 2012 diretto da Heitor Dhalia

Letteratura  
 Gone – racconto di fantascienza di John Crowley del 1997
 Gone – racconto scritto da Jack Ketchum proposto nel 2000 per il Premio Bram Stoker al racconto (Short fiction)
 Gone – romanzo di Jonathan Kellerman del 2006
 Gone – romanzo di Michael Grant del 2009
 Gone – romanzo di Mo Hayder del 2010

Musica 
 Gone – gruppo musicale statunitense
 Gone! – singolo dei The Cure del 1996
 Gone – album di Beasts of Bourbon del 1997
 Gone – album degli Entwine del 2001
 Gone – singolo degli NSYNC del 2001
 Gone – singolo di Nelly del 2010
 Gone – album dei Vacationer del 2012
 Gone – singolo dei Tremonti del 2014
 Gone – singolo dei Coldrain del 2015
 Gone – album dei Red del 2017
 Gone – singolo di Charli XCX e Christine and the Queens del 2019

Televisione 
 Gone – serie televisiva statunitense del 2018

Pagine correlate 
 Gone Gone Gone